Bereschna ist der Familienname folgender Personen:
 Alina Bereschna (* 1991), ukrainische Ringerin
 Laryssa Bereschna (* 1961), ukrainische Weitspringerin
 Tetjana Bereschna (* 1982), ukrainische Bogenschützin

Siehe auch:
 Bereschnaja